Kavala kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Nomós Kaválas, tidigare prefektur, Östra Makedonien och Thrakien, 
 Kavala (perifereiakí enótita) – administrativ enhet som ersatt en del av Nomós Kaválas
 Kavala, stad i Östra Makedonien och Thrakien, 
 Dimos Kavala, kommun